Filhos da Rua é o segundo álbum editado do grupo de hip hop português Black Company e lançado em 1998. Anteriormente à criação do álbum, ocorreu uma mudança no grupo, tendo o DJ KGB saído e entrado o DJ Soon. É composto por 22 faixas, sendo 5 delas um skit chamado "Skills", onde cada membro improvisava e onde o DJ fazia "Scratch" de improviso.

Faixas 
 Intro (Depois da Tempestade, o Flavor)
 Escuta
 Gina
 Skills DJ (There Is No Competition)
 Chico Dread
 Sombras
 Julieta & Romeu
 Skills 1
 Inveja (Interlúdio Gutto)
 Tony
 Skills 2
 Império da Calçada
 Meu People (Interlúdio Bambino)
 Anjo Vingador
 Lágrimas
 + Principalmente (Interlúdio Makkas)
 Genuíno (com Boss AC)
 Skills DJ (There Is No Competition)
 DJ
 Skills 3
 Estrilho
 MC's

Créditos 
 Bambino (MC),
 Bantú aka Gutto (MC),
 Soon (DJ),
 Makkas (MC)

Ligações externas 
 

Álbuns de 1998
Álbuns de músicos de Portugal
Álbuns de hip hop
Álbuns de Black Company
Álbuns em língua portuguesa